Жевла́ков, Жевлако́в — польская, русская и болгарская фамилия.

Известные носители 
 Жевлаков, Марцин (род. 1976) — польский футболист
 Жевлаков, Михал (род. 1976)  — польский футболист
 Жевлаков, Эдуард Николаевич (род. 1976) — Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.